PewDiePie vs T-Series è stata una rivalità online tra due canali YouTube, PewDiePie (gestito da Felix Kjellberg) e T-Series (gestito dall'omonima casa discografica indiana) per il titolo del canale YouTube con più iscritti. T-Series detiene il titolo di canale YouTube più visto da febbraio 2017 e PewDiePie è stato il canale YouTube con più iscritti da agosto 2013. La rivalità i due canali YouTube è iniziata quando il numero di iscritti di T-Series ha iniziato ad avvicinarsi sempre di più a quello di PewDiePie durante la fine del 2018.

Molti YouTuber hanno espresso pubblicamente il loro sostegno dalla parte di PewDiePie, inclusi Markiplier, Jacksepticeye, MrBeast, DanTDM, KSI, H3h3Productions e Logan Paul. Molti dei suoi fan si sono sforzati di ottenere iscritti per il suo canale YouTube in numerosi modi, comprese marce organizzate e video di YouTube di supporto. I sostenitori di PewDiePie usavano spesso lo slogan "Iscriviti a PewDiePie". L'attivismo di alcuni sostenitori si estendeva oltre i motivi legali; atti di vandalismo, hacking di siti web, account di social media, dispositivi personali e creazione di malware erano avvenuti per costringere le persone ad iscriversi. "Bitch Lasagna", un dissing di PewDiePie, e l'uso di commenti anti-indiani da parte dei suoi fan, hanno portato diversi Youtuber indiani ad opporsi pubblicamente a PewDiePie e sostenere T-Series con dei dissing di risposta.

T-Series ha temporaneamente superato PewDiePie nel numero di iscritti in molte occasioni durante il 2019. Il 28 aprile 2019, PewDiePie ha pubblicato un video in cui invitava i suoi sostenitori a porre fine ai loro sforzi per mantenerlo come il canale YouTube più iscritto del mondo e, con il vantaggio significativo nel numero di iscritti ora detenuto da T-Series, si presume generalmente che la competizione si sia conclusa con T-Series vincente.

Panoramica 
Felix Kjellberg, meglio conosciuto online come PewDiePie, è uno YouTuber svedese che realizza video comici. È noto per i suoi video di gaming e il suo canale è stato il più iscritto su YouTube dal 15 agosto 2013 al 22 febbraio 2019, quando è stato superato da T-Series, anche se PewDiePie ha ripreso il titolo dopo circa 8 minuti.

T-Series è una compagnia discografica indiana e una società di produzione cinematografica. Su YouTube ha una rete multicanale composta da 29 canali (escluso Lahari Music), gestita da un gruppo di 13 persone. Il canale principale di T-Series contiene principalmente video musicali indiani (musica di Bollywood e Indi-pop), nonché trailer di film di Bollywood e pubblica diversi video ogni giorno, avendo caricato oltre 13mila video ad agosto 2019.

La competizione tra i due canali è iniziata dopo che T-Series ha iniziato ad avvicinarsi a PewDiePie nel numero di iscritti durante la fine del 2018. T-Series ha temporaneamente superato PewDiePie nel numero di iscritti in numerose occasioni all'inizio del 2019 e il 27 marzo 2019 è diventato il canale YouTube più iscritto per cinque giorni consecutivi, prima che PewDiePie riguadagnasse il primo posto. PewDiePie ha quindi tenuto il primo posto per 2 settimane, prima che T-Series lo superasse definitivamente, raggiungendo 100 milioni di iscritti il 29 maggio 2019.

Attivismo

Supporto per PewDiePie

Da YouTuber 
Il primo YouTuber importante a supportare PewDiePie è stato MrBeast, che ha acquistato cartelloni pubblicitari e pubblicità radiofoniche nella Carolina del Nord chiedendo alle persone di iscriversi al canale di PewDiePie. Ha anche creato un video di se stesso in cui dice "PewDiePie" 100.000 volte in un periodo di oltre 12 ore. MrBeast e alcuni dei suoi amici hanno partecipato al Super Bowl LIII, indossando delle magliette con la scritta "Sub 2 PewDiePie". Il gruppo è stato messo in evidenza in un tweet di ESPN dopo che Stephen Gostkowski aveva sbagliato un punto durante il primo quarto. 

Altri YouTuber molto popolari come Markiplier, Jacksepticeye e Logan Paul hanno realizzato video o tweet per dare il proprio sostegno a favore di PewDiePie nella competizione, usando spesso lo slogan "Iscriviti a PewDiePie". Lo YouTuber Justin Roberts, un membro del gruppo Team 10, ha acquistato un cartellone pubblicitario a Times Square a New York con lo stesso messaggio. Markiplier ha realizzato una live streaming ironica intitolata "Non starò letteralmente zitto finché non ti iscrivi a PewDiePie", chiedendo ai suoi spettatori di iscriversi al canale di PewDiePie. Jacksepticeye ha eseguito anche lui una live streaming con lo stesso scopo, minacciando ironicamente di eliminare il suo canale se T-Series avesse superato PewDiePie.

Anche gli YouTuber meno popolari hanno pubblicizzato PewDiePie. In reazione alla campagna pubblicitaria di MrBeast, Saimandar Waghdhare, uno YouTuber indiano con il canale "Saiman Says", ha risposto alla campagna pubblicitaria di MrBeast pubblicando un video sarcastico in cui finge di supportare T-Series, pubblicando successivamente un altro video in cui invece dice che sostiene PewDiePie. Il musicista Davie504 è volato da Hong Kong a Noida e ha suonato "Bitch Lasagna", il diss satirico di PewDiePie contro T-Series, fuori dal loro quartier generale con il basso. Anche se la gente del posto non lo notava e probabilmente lo considerava un mendicante.

Hacking 
Un hacker con lo pseudonimo di "HackerGiraffe" ha hackerato circa 50.000 stampanti vulnerabili a novembre, e un altro hacker con lo pseudonimo di "j3ws3r" ha fatto lo stesso a circa 80.000 stampanti a dicembre. I messaggi sono stati stampati dicendo "PewDiePie è nei guai e ha bisogno del tuo aiuto per sconfiggere T-Series!" e ha chiesto agli utenti delle stampanti di iscriversi al canale di PewDiePie, annullare l'iscrizione al canale di T-Series e correggere le impostazioni di sicurezza della stampante. HackerGiraffe ha affermato di aver scoperto più di 800.000 stampanti vulnerabili utilizzando il motore di ricerca utilizzato da Shodan per trovare dispositivi vulnerabili. A gennaio 2019, più di 65.000 dongle di streaming Chromecast di Google sono stati hackerati da HackerGiraffe e j3ws3r, visualizzando un messaggio sulle smart TV che invitava le persone ad iscriversi a PewDiePie e a regolare le proprie impostazioni di sicurezza. Tuttavia, nonostante il feedback positivo di alcune persone, uno degli hacker ha rivelato in modo anonimo alla BBC di aver subito un esaurimento nervoso a causa della prospettiva di affrontare il carcere e messaggi arrabbiati che lo esortavano a suicidarsi, ma non si è pentito riducendo il numero di dispositivi personali vulnerabili. Sempre a gennaio, dozzine di videocamere Nest sono state compromesse da un hacker con lo pseudonimo di "SydeFX" utilizzando il credential stuffing, che ha parlato alle vittime attraverso le videocamere, chiedendo loro di iscriversi a PewDiePie.

Altro attivismo 
Il 4 novembre 2018, un gruppo di giovani fan di PewDiePie ha iniziato a distribuire poster a Dhaka, la capitale del Bangladesh, che PewDiePie ha riconosciuto in un suo video di YouTube. Il 27 febbraio 2019, il Basketball Club Žalgiris con sede a Kaunas, in Lituania, ha visto le proprie cheerleader eseguire "Bitch Lasagna" durante un time-out.

Diverse parate si sono svolte a sostegno di PewDiePie. Il 27 febbraio 2019 si è tenuta una parata a Tallinn, in Estonia, a sostegno di PewDiePie. Fino a diverse centinaia di persone hanno preso parte alla marcia, che ha attraversato il centro storico di Tallinn e altre zone trafficate del centro della città. Durante la tensione tra India e Pakistan del 2019, T-Series ha rimosso la musica dei cantanti pakistani dal suo canale. In risposta, c'è stata una parata in Pakistan in cui i partecipanti hanno mantenuto dei cartelli in mano con la scritta "Unsubscribe T-Series" ed hanno espresso il loro sostegno a favore di PewDiePie. Il 10 marzo 2019 si è tenuta a Mosca una manifestazione per la libertà di Internet, coordinata dal Partito Libertario di Russia. Durante la manifestazione i partecipanti hanno suonato "Bitch Lasagna" e mantenuto dei cartelli con sopra scritto "Sub to PewDiePie".

Il 12 marzo 2019, lo sviluppatore di giochi indie Thomas Brush ha pubblicato su itch.io un videogioco basato su PewDiePie vs T-Series chiamato Zero Deaths, che si svolge in un'ambientazione post-apocalittica in cui PewDiePie deve difendere Marzia Bisognin, sua moglie, dagli iscritti falsi noti come "sub bot".

Il 29 aprile 2019, un aereo ha sorvolato New York City con uno striscione allegato che diceva "Iscriviti a PewDiePie". Più di 21.000 persone hanno guardato la live streaming di PewDiePie su DLive che mostra l'aereo con il suo striscione sorvolare la città. Durante la live streaming, PewDiePie ha affermato che l'evento (accaduto dopo la sua richiesta di porre fine agli sforzi contro T-Series) è stata "una bella conclusione" per il meme "Iscriviti a PewDiePie". Il volo e lo striscione, che sono costati più di $ 4.500, sono stati finanziati in una raccolta fondi dai fan di PewDiePie.

Atti criminali 
Sebbene PewDiePie abbia detto ai suoi fan di non fare "nulla di illegale" nel loro attivismo, alcuni sostenitori hanno commesso atti criminali di vandalismo per diffondere il meme "Subscribe to PewDiePie". Nel marzo 2019, il Brooklyn War Memorial è stato vandalizzato con graffiti che dicevano "Subscribe to PewDiePie". Il Dipartimento dei parchi e delle attività ricreative di New York City ha affermato che lo avrebbero rimosso. PewDiePie in seguito condannò l'azione, e dichiarò di aver fatto una donazione al parco. Un altro caso di vandalismo si è verificato due giorni prima, quando "SUB 2 pewdiepie" è stato scritto nella proprietà di una scuola a Oxford, nel Regno Unito.

Nei momenti precedenti degli Attentati di Christchurch il 15 marzo 2019, l'autore ha detto: "Ricordate gente, iscrivetevi a PewDiePie", mentre trasmetteva in streaming le sparatorie.

Supporto per T-Series 
La rivalità tra PewDiePie e T-Series ha ricevuto più attenzione in India a causa delle azioni controverse di PewDiePie e dei suoi fan. Il dissing "Bitch Lasagna" di PewDiePie conteneva alcuni testi dispregiativi sugli indiani che alcuni indiani trovavano offensivi. Un certo numero di fan e sostenitori di PewDiePie avevano anche fatto osservazioni anti-indiane e usato insulti razzisti. 

Le azioni di tali fan hanno portato diversi YouTuber indiani ad annunciare la loro opposizione a PewDiePie e il supporto per T-Series. Nel novembre 2018, il comico indiano-canadese e YouTuber Jus Reign ha caricato un video chiamato "In Defense of T-Series", in cui parla di T-Series, menziona la sua infanzia ascoltando la loro musica e mostra un breve video musicale alla fine che celebra T-Series. In risposta al dissing "Bitch Lasagna" di PewDiePie, diversi YouTuber indiani hanno risposto con i loro dissing in lingua hindi contro PewDiePie. Tatva K ha pubblicato il suo dissing "Pew Ki Pie" nel novembre 2018, seguito da Asif Bantaye che ha pubblicato il suo dissing "PENDUBHAI" a dicembre 2018. Il 1º gennaio 2019, lo YouTuber indiano CarryMinati, ha pubblicato un dissing intitolato "Bye PewDiePie", che ha ottenuto quasi 5milioni di visualizzazioni in 24 ore.

Risposta

PewDiePie 
Nell'agosto 2018, PewDiePie ha pubblicato un video intitolato "questo canale supererà PewDiePie" in cui ha scherzosamente radunato i suoi fan contro T-Series. Il video faceva riferimento anche al KSI vs. Logan Paul (incontro di boxe), che allo stesso modo ha comportato una rivalità tra due importanti YouTuber. Il 5 ottobre 2018, PewDiePie, in collaborazione con il musicista Party In Backyard, ha pubblicato un dissing contro T-Series, intitolato "Bitch Lasagna". Nella canzone, insulta T-Series e i loro contenuti dei video, fa riferimenti agli stereotipi indiani contemporanei e accusa la compagnia di utilizzare sub bot per ottenere false iscrizioni.

Il 3 febbraio 2019, PewDiePie ha trasmesso una live streaming in cui giocava a Fortnite su YouTube nel tentativo di impedire a T-Series di superarlo. In seguito ha eseguito altre due live streaming con lo stesso scopo, giocando a Roblox in un'occasione, e minigiochi di Minecraft in un'altra.

Il 27 marzo 2019, T-Series ha superato PewDiePie. In seguito, PewDiePie ha detto tramite Twitter che il "vincitore" del concorso sarebbe stato chiunque avesse raggiunto per primo i 100 milioni di iscritti. Il 31 marzo, ha pubblicato un'altra diss track: un video musicale synth-pop / hip-hop con gli YouTuber RoomieOfficial e Boyinaband, intitolato "Congratulations", in cui si è congratulato sarcasticamente con T-Series per averlo superato. Nel video musicale, PewDiePie prende in giro il modo in cui T-Series gli ha inviato una lettera di cessazione e desistenza sostenendo che le sue azioni e i testi di "Bitch Lasagna" erano diffamatori. Il video critica anche T-Series per la presunta evasione fiscale e il fatto che la società sia stata fondata attraverso la vendita di canzoni piratate. Dopo il caricamento della canzone da parte di PewDiePie, ha riguadagnato il primo posto.

T-Series 
Nel settembre 2018, il presidente della T-Series e capo della sua divisione digitale Neeraj Kalyan ha dichiarato: "È motivo di orgoglio per tutti gli indiani che un canale YouTube indiano diventerà presto il più popolare del mondo su YouTube". Si è anche rivolto ai fan di PewDiePie, affermando "Nessuna quantità di spam sarà in grado di trattenere il potere della buona musica". Kalyan ha inoltre aggiunto che il numero di spettatori all'estero del canale è aumentato a causa della corsa agli iscritti, affermando che "le persone in Occidente, o in Oriente fino al Giappone, non erano nemmeno a conoscenza di noi. Ora sanno di noi a causa di tutte quelle controversie."

Il presidente e amministratore delegato di T-Series Bhushan Kumar, figlio del defunto fondatore Gulshan Kumar, ha dichiarato alla BBC nel dicembre 2018 di non aver mai sentito parlare di PewDiePie fino a "pochi mesi fa". Ha affermato che "non era davvero preoccupato per questa gara" e ha espresso la sua confusione sul motivo per cui PewDiePie lo stava "prendendo così sul serio", aggiungendo che "non stavano gareggiando con lui".

Media 
Anthony Cuthbertson di The Independent ha descritto la rivalità come un cambiamento nel modo in cui le società di media affermate hanno visualizzato YouTube. Nosheen Iqbal del Guardian descritto la T-Series come "uno sfidante dalle strade di Delhi", riferendosi alle origini del suo fondatore Gulshan Kumar, che era un venditore di succhi di frutta quando fondò l'azienda.

Note

Collegamenti esterni 

 Il conteggio degli iscritti live PewDiePie vs T-Series da parte di Social Blade
 
 
YouTube
Rivalità